Burg Rottenburg steht für:

 Burgruine Rottenburg, Tirol
 Burgstall Rottenburg, Bayern

Siehe auch:
 Rothenburg (mit Burg Rothenburg)